Jorge Horacio Rattalino (1958. június 20. –) argentin nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetői vizsga megszerzését követően különböző labdarúgó osztályokban tevékenykedve szerezte meg a szükséges tapasztalatokat. Hazájának legmagasabb labdarúgó osztályában a partbírói, asszisztensi feladatok végzésére szakosodott.

Nemzetközi játékvezetés
Az Argentin labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1995-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzést vezetett. Az aktív nemzetközi pályafutástól 2003-ban köszönt el.

Világbajnokság
Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol a Franciaország–Szenegál (0:1) nyitómérkőzésen egyben csoportmérkőzésen partjelzőként működött. Három csoportmérkőzésen, az egyik nyolcaddöntőn és negyeddöntőn kapott feladatot. Ezen a világbajnokságon a FIFA végre eleget tett saját elvárásainak, nevezetesen, hogy elméletileg képzet, a gyakorlatban jártas, többszörösen kipróbált, magabiztos asszisztenseket bízott meg a szakmai feladatok ellátására. Több esetben a játékvezető és az egyik asszisztens saját országbeli volt, ami az összeszokottságot még jobban visszatükrözte. Volt kire támaszkodnia a játékvezetőnek. Asszisztensi közreműködéseinek száma: 5

Források

Külső hivatkozások 
 https://web.archive.org/web/20160310123726/http://www.weltfussball.de/schiedsrichter_profil/jorge-rattalino/1/2/

Argentin labdarúgó-játékvezetők
1958-ban született személyek
Élő személyek